miejscowości
 Trud – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Trud – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw, w gminie Marica

inne
 Trud – radziecki, a następnie rosyjski dziennik, organ związków zawodowych
 Trud – przystanek kolejowy na Białorusi, linii Osipowicze – Baranowicze

Dawne nazwy klubów sportowych w ZSRR
 Trud Saratów – Sokoł Saratów
 Trud Togliatti – Łada Togliatti (piłka nożna)
 Trud Joszkar-Oła – Spartak Joszkar-Oła
 Trud Woroneż – Fakieł Woroneż

zobacz też
 Thrud